Marlowe est un patronyme anglo-saxon.

Patronyme 

 Brad Marlowe, réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Christopher Marlowe (1564-1593), auteur dramatique élisabéthain ;
 Hugh Marlowe (1911-1982), acteur américain ;
 Philip Marlowe, héros des romans de Raymond Chandler ;
 Dan James Marlowe (1914-1986), un écrivain américain de roman policier ;
 Stephen Marlowe (1928-2008), écrivain américain de roman policier, science-fiction et d’autobiographie fictive ;
 Sylvia Marlowe (1908-1981), claveciniste américaine.

Œuvres 

 Marlowe, titre original de La Valse des truands, film réalisé par Paul Bogart, sorti en 1969 ;
 Marlowe, téléfilm réalisé par Rob S. Bowman, diffusé en 2007.
 Marlowe, film américain réalisé par Neil Jordan, sorti en 2022.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme